Сент Томас има више значења:
 Сент Томас (Мисури)
 Сент Томас (Северна Дакота)